Ко́зья слобода́ — топоним в Московском районе Казани.

 Козья слобода — историческая местность.
 «Козья слобода» — станция Казанского метрополитена.